A 32 604-es számú mellékút egy rövid, öt számjegyű mellékút (országos közút) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén.

Nyomvonala 
Abban a delta kialakítású csomópontban az egyik átkötő út, ahol a 3224-es út Szolnok közigazgatási területén kiágazik a 3225-ös útból. A két négy számjegyű út ugyanis nem találkozik egymással, így a delta leghosszabb, íves ágát a 3225-ös út képezi – amely itt nem sokkal a 4. kilométere után jár, és addigi északi irányát elhagyva épp itt kanyarodik északnyugat felé –, a két másik, egyenes vonalvezetésű deltaág pedig önálló útként számozódik.

A 32 604-es az az átkötő ág, amely a 3224-es út kezdőpontjától indul északnyugat felé, amíg el nem éri a 3225-öst, nagyjából annak 4+300-as kilométerszelvényénél. Párja a 32 605-ös út, amely a 3225-ös útból ágazik ki, nagyjából annak 4+100-as kilométerszelvényénél, az addig követett északi irányban, és a 3224-es út kezdőpontjáig vezet, amely szintén északnak indul innét.

A 32 604-es út teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 116 méter.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 12.

Jegyzetek 

32604
32604